Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1996
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1996